Cilengkrang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cilengkrang (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 107,73), Jawa Barat, 
 Kecamatan Cilengkrang, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar